Асхаб ар-Расс ( — «люди ар-Расса», «люди колодца») — народ, который упоминается в Коране наряду с адитами и самудянами как пример людей, которых Аллах через своего пророка пытался наставить на путь истинный, но они отказались сделать это и творили на земле нечестие.

В Коране 
По мнению некоторых комментаторов Корана термин ар-Расc — это просто названием места, где жили люди. Другие же считали, что это какой-то источник воды (колодец, река). Согласно исламскому преданию асхаб ар-расс были потомками ранее уничтоженных самудян, жили около колодца в Йамаме и страдали от нападений гигантских птиц — анка. Пророк Ханзала ибн Сафван молил Бога спасти людей, и птицы исчезли. Народ Ханзалы не вняли проповедям своего пророка, и даже сбросили его в колодец. В наказание за грехи, совершённые людьми, Аллах их уничтожил. Существуют предположения о том, что «люди колодца» могли жить либо в Йамаме, либо в Азербайджане, либо в Антакье.

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

Народы Корана